

Musica 
 Whatever – album di Megumi Hayashibara del 1992
 Whatever – album di Aimee Mann del 1993
 Whatever – singolo degli Oasis del 1994
 Whatever – singolo degli En Vogue del 1997
 Whatever – singolo dei Godsmack del 1998
 Whatever – singolo di Ayumi Hamasaki del 1999
 Whatever – singolo degli Our Lady Peace del 2002
 Whatever – album di Jennifer Batten del 2007
 Whatever – album degli Hot Chelle Rae del 2011
 Whatever – singolo delle 4Minute del 2013
 Whatever – EP di bbno$ del 2018

Radio 
 Whatever – programma di Radio Capital